|-
| 160201 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160202 - ||  || 22 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160203 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160204 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160205 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160206 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160207 - ||  || 10 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 160208 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160209 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160210 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160211 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160212 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160213 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160214 - ||  || 5 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160215 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 160216 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160217 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160218 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160219 - ||  || 10 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160220 - ||  || 18 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 160221 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160222 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160223 - ||  || 2 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160224 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160225 - ||  || 8 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160226 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160227 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160228 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160229 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160230 - ||  || 8 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160231 - || 2002 HA || 16 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 160232 - ||  || 19 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160233 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160234 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160235 - ||  || 8 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 160236 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160237 - ||  || 14 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160238 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160239 - ||  || 5 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160240 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160241 - ||  || 14 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160242 - ||  || 16 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160243 - ||  || 13 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160244 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160245 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || 
|-
| 160246 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160247 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160248 - ||  || 20 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160249 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160250 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160251 - ||  || 4 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160252 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160253 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160254 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160255 - ||  || 14 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160256 - ||  || 10 august 2002 ||  || 
|-
| 160257 - ||  || 28 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160258 - ||  || 28 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160259 Mareike ||  || 29 august 2002 || Palomar || 
|-
| 160260 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160261 - ||  || 1 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 160262 - ||  || 3 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 160263 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160264 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160265 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160266 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160267 - ||  || 27 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160268 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160269 - ||  || 17 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160270 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160271 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160272 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160273 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 160274 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160275 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160276 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160277 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160278 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160279 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160280 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160281 - || 2002 WO || 21 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160282 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160283 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160284 - ||  || 8 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160285 - ||  || 12 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160286 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160287 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160288 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160289 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160290 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160291 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160292 - ||  || 20 februarie 2003 ||  || 
|-
| 160293 - ||  || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 160294 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160295 - ||  || 10 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160296 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160297 - ||  || 22 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 160298 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 160299 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160300 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-